«Святой Исаакий» или «Исаакий» — парусный линейный корабль Балтийского флота Российской империи, один из кораблей типа «Пётр Второй».

Описание судна 
Один из девятнадцати парусных 54-пушечных линейных кораблей типа «Пётр II», строившихся с 1724 по 1768 год на верфях Архангельска и Санкт-Петербурга. Всего в рамках серии было построено девятнадцать линейных кораблей.

Длина корабля по сведениям из различных источников составляла 43,57—43,6 метра, ширина от 11,6 до 11,7 метра, а осадка от 5,1 до 5,5 метра. Вооружение судна составляли 54 орудия, включавшие восемнадцати-, восьми- и четырёхфунтовые пушки, а экипаж состоял из 440 человек.

Корабль был назван «Святой Исаакий», поскольку  года, в день святого Исаакия, было получено известие о победе в Эзельском сражении.

История службы 
Линейный корабль «Святой Исаакий» был заложен на Соломбальской верфи  года и после спуска на воду  года вошёл в состав Балтийского флота России. Строительство корабля вёл кораблестроитель в звании корабельного подмастерья ранга сухопутного поручика .

В июле 1741 года в составе отряда кораблей перешёл из Архангельска в Кольский залив, где остался на зимовку в Екатерининской гавани. В июне 1742 года вернулся в Архангельск, откуда  в составе эскадры из десяти судов под общим командованием вице-адмирала П. П. Бредаля вышел для перехода в Балтийское море. В связи с начавшейся русско-шведской войной все корабли эскадры были приведены в боевую готовность.  () и  эскадра попала в сильный шторм у мыса Нордкап, из-за того, что большая часть судов эскадры получила повреждения, вернулась к Кильдюину и была вынуждена была зайти в Екатерининскую гавань для исправления, где и осталась на зимовку. С августа по ноябрь следующего 1743 года в составе отряда кораблей под общим командованием капитана полковничьего ранга  совершил переход из Кольского залива в Ревель, а затем в Кронштадт.

В 1744 году в составе кронштадтской эскадры принимал участие в практическом плавании. В июле и августе 1745 года во главе отряда, состоявшего помимо корабля из двух фрегатов, под общим командованием капитан-лейтенанта  находился в крейсерском плавании по маршруту мыс Дагерорт — остров Готланд — берег Курляндии, целью которого были поиск и поимка французского капера. В октябре и ноябре того же года на корабле из Ревеля в Любек совершил плавание австрийский дипломат Филипп Иосиф Орсини граф Розенберг

С 1746 по 1748 год принимал участие в практических плаваниях эскадр кораблей Балтийского флота в Финском заливе и Балтийском море. В июне и июле 1749 года находился составе эскадры, перевозившей имущество русского экспедиционного корпуса из Данцига в Ревель. В 1750 и 1751 годах вновь принимал участие в практических плаваниях эскадр кораблей Балтийского флота в Финском заливе и Балтийском море, в 1751 году также совершил плавание из Ревеля в Кронштадт.

В 1755 году корабль «Святой Исаакий» находился в порту Кронштадта, где по окончании службы в следующем 1756 году и был разобран.

Командиры корабля 
Командирами линейного корабля «Святой Исаакий» в разное время служили:
 капитан полковничьего ранга  (1741 год);
 капитан полковничьего ранга князь  (1742—1743 годы);
 лейтенант майорского ранга  (1744 год);
 капитан-лейтенант  (1745 год);
 капитан полковничьего ранга князь  (1746 год);
 лейтенант  (1747 год);
 лейтенант майорского ранга  (1748 год);
 лейтенант майорского ранга  (до августа 1751 года);
 капитан 2-го ранга Д. Л. Овцын (август и сентябрь 1751 года);
 капитан 3-го ранга  (1755 год).

Примечания

Комментарии

Ссылки на источники

Литература 
 
 
 
 
 
 

Парусные линейные корабли Балтийского флота Российской империи
Корабли, построенные Архангельским адмиралтейством